Бурунди принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в первый раз за свою историю и завоевала одну золотую медаль. Сборную страны представляли 6 мужчин и 1 женщина, выступавшие в соревнованиях по лёгкой атлетике.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 метров — Венусте Нийонгабо.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 7

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Бурунди